Восточная православная церковь:

 Восточная православная церковь — одно из самоназваний православных церквей: Русской, Греческой и других, а также калька названия этих церквей в западном мире (например, ).
 Древневосточные православные церкви — группа древних церквей восточного христианства.

См. также 
 Восточная старообрядческая церковь

Примечания